Fresszettel steht für:

 Schluckbildchen, kleine Zettel mit Kultbildern, die als religiöse Volksmedizin verwendet wurden
 Schmierzettel, Zettel zur schnellen, schriftlichen Fixierung von Informationen